Санжарбек Бакирович Данияров () — советский и киргизский учёный - медик, организатор высшего медицинского образования в Киргизской ССР. Доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, заслуженный врач СССР. Лауреат Государственной премии КР в области науки и техники (1996).

Биография 

Рано, в четырёхлетнем возрасте лишился отца, которого репрессировали. 

Среднее образование получил в школе №5 города Фрунзе.

В 1948 году окончил Киргизский государственный медицинский институт (КГМИ), с отличием. Сокурсником был академик РАМН Мирсаид Миррахимов.

Поступив в аспирантуру кафедры нормальной физиологии КГМИ, вскоре был направлен в Институт физиологии им. И. П. Павлова в Ленинграде, где продолжил обучение, под руководством профессора А. Д. Слонима.

В 1952 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук.

Вернувшись во Фрунзе, начал преподавать в КГМИ, занимал ряд административных должностей, заместитель декана лечебного факультета, а с 1962 по 1971 год — проректор по учебно – воспитательной работе КГМИ. 

В 1970 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктор медицинских наук.

В 1972 году присвоено звание профессор.

Ректор Киргизского государственного медицинского института (1971—1987). 

В годы работы ректором, КГМИ стало одним из лучших ВУЗов по подготовке медицинских кадров не только в Центральной Азии, но и в СССР.

В 1989 году избран действительным членом АН Киргизской ССР.

Награждён орденом «Манас» III степени (2003)

Библиография 
Лучевая болезнь и сердечно-сосудистая система. Фрунзе, «Кыргызстан», 1974.

Самоорганизация и навыки умственного труда студентов [Текст] : пособие для преподавателей и студентов вузов / С. Б. Данияров, Б. Н. Дектярев. — Фрунзе : Мектеп, 1985. — 75, 1 c. — Библиогр.: с. 75-76.

Литература 
Даниярова К. Б. Данияров Санжарбек Бакирович. — Б.: Учкун, 2008. −192 с.;

Кто есть кто в кыргызской науке: Крат. Биобиблиогр. справочник. — Б., 1997. — С. 201.

Примечания

Ссылки 
О Кыргызстане / Личности Кыргызстана / Учёные Кыргызстана

О Кыргызстане / Личности Кыргызстана / Изобретатели Кыргызстана

Зарифьян Анэс Гургенович Слово об Учителе. Академик САНЖАРБЕК БАКИРОВИЧ ДАНИЯРОВ: Педагог, учёный, Организатор.

И пред Богом не стыдно предстать 

Некролог

Академики АН Киргизской ССР
Медики Киргизии